Municipio de Ferry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ferry (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Ferry (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.